ТЕТ — український телеканал.
 Іль-сюр-Тет (фр. Ille-sur-Têt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї.